Skietshamjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skietshamjoki (vattendrag i Finland), Lappland, 
 Kietsimäjoki, vattendrag, 

Robotskapade Finlandförgreningar